Rige peut se référer à :

 Le Rige, personnage de fiction de la bande dessinée franco-belge La Quête de l'oiseau du temps ;
 Rige Records, label de musique électronique, également organisateur d'événements techno, et distributeur néerlandais.